Тележи́нський — українське і польське () прізвище.

Відомі носії 
 Тележинський Михайло Теодорович (1886—1939) — композитор, хоровий диригент, публіцист, духовний та політичний діяч.
 Тележинський Сергій Федорович (1876 — ?) — український хоровий диригент, композитор, декан диригентсько-хорового факультету Музично-драматичного інституту ім. М. В. Лисенка.